Ginevrini – abitanti di Canton Ginevra
Ginevrini – abitanti di Ginevra